Erlhof ist der Ortsname von

 Erlhof (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Erlhof (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Erlhof (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Erlhof (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Burg Erlhof, abgegangene Burg bei Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Erlahof, ehemaliger Wirtschaftshof,  Abtei Niederaltaich, Spitz (Niederösterreich)

Siehe auch:
 Erlhoff
 Erlenhof